Dzień Dziękczynienia – Stany Zjednoczone
 Święto Dziękczynienia – Polska
Uroczystość Dziękczynienia - obchodzona w Kościele Katolickim Mariawitów
Dziękczynne Święto Żniw - obchodzone w Kościołach ewangelickich